

Cinema 
 Till Death Us Do Part – cortometraggio del 1911 diretto da Lewin Fitzhamon
 Till Death Us Do Part – cortometraggio del 1914 diretto da Colin Campbell
 Till Death Us Do Part – film del 1969 diretto da Norman Cohen

Televisione 
 Till Death Us Do Part – serie televisiva trasmessa dal 1965 al 1975
 Till Death Us Do Part – film per la televisione del 1992 diretto da Yves Simoneau